

Топоніми 
Острови Ґото
Ґото (Наґасакі)

Персоналії 
Ґото — японське прізвище.
Ґото Сьодзіро — політик.
 Мідорі Ґото — найбільш відома як Midori американська скрипалька японського походження.
Японські прізвища